Шольё — фамилия и топоним.
 Шольё (Chaulieu) — французская коммуна Нижней Нормандии департамента Манш.
 Шольё, Гийом Амфри де (Guillaume Amfrye de Chaulieu, 1636—1720) — французский аббат и поэт.

Примечания